Stati Uniti d'America
Hubbardston – comune della contea di Worcester, Massachusetts
Hubbardston – villaggio della contea di Ionia, Michigan